

Кармановська сільська рада — сільське поселення, Желєзногорський район, Курська область
 Кармановська сільська рада — сільське поселення, Янаульський район, Башкортостан